Чикозапоте има више значења:

 Чикозапоте (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикозапоте (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чикозапоте (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику